Clapton steht für:

geographische Objekte:
 Upper Clapton, Stadtteil Londons im Borough of Hackney
 Lower Clapton, Stadtteil Londons im Borough of Hackney
 Clapton in Gordano, Gemeinde in der Grafschaft Somerset
 Clapton (Berkshire), Weiler in der Grafschaft Berkshire
 Clapton (Gloucestershire), Weiler in der Grafschaft Gloucestershire
 Clapton (Ston Easton), Weiler in der Gemeinde Ston Easton in der Grafschaft Somerset
 Clapton (Wayford), Weiler in der Gemeinde Wayford in der Grafschaft Somerset
 (4305) Clapton, Asteroid des Hauptgürtels

Clapton ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Clapton (* 1945), britischer Blues- und Rockmusiker
 Marty Clapton (* 1974), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Nicholas Clapton (* 1955), britischer Countertenor und Autor
 Richard Clapton (* um 1950), australischer Gitarrist und Singer-Songwriter

Musikalben von Eric Clapton:
 Eric Clapton (Album), ein Studioalbum aus dem Jahr 1970
 Clapton (Kompilation), ein Kompilationsalbum aus dem Jahr 1973
 Clapton Chronicles: The Best of Eric Clapton, Kompilationsalbum aus dem Jahr 1999
 Clapton (Studioalbum), ein Studioalbum aus dem Jahr 2010